Отто Кайзер (; 30 ноября 1924, Пренцлау — 14 декабря 2017) — немецкий учёный, богослов, , профессор Марбургского университета. Доктор богословия (1956). Доктор философии (1962). Член-корреспондент Гёттингенской академии наук.

Биография 
Изучал медицину в Военно-медицинской академии в Берлине, позже — философию в Берлинском университете. Ученик Николая Гартмана.

Участник Второй мировой войны, служил на Восточном фронте, где получил ранение. Вернувшись на родину, продолжил изучать протестантскую теологию, востоковедение и философию в университете Тюбингена. Посещал лекции по евангелической теологии, психодиагностике и египтологии. С 1952 по 1954 год О. Кайзер был викарием в Балингене, с 1954 по 1958 год — доцент в Тюбингене.

В 1956 году получил степень доктора богословия, в 1962 году прошёл процесс хабилитации и стал доктором философии.

Преподавал в Марбургском университете, профессор богословия и заведующий кафедрой Ветхого Завета. Продолжатель идей Рудольфа Бультмана, одного из основоположников диалектической теологии.

Автор трёхтомной «Теологии Ветхого Завета», а также капитальных одно- и трёхтомных трудов «Введение в ветхозаветные исследования» на немецком языке; среди его многочисленных исследований тексты Книги Иова, Екклесиаста, Апокрифов и Книги Премудрости Иисуса, сына Сираховах.

О. Кайзер является ведущим учёным в области древней и современной философии, особенно Канта, Гегеля, а также Ницше, Платона и Аристотеля.

Избранные труды 
 Ideologie und Glaube. Eine Gefährdung christlichen Glaubens am alttestamentlichen Beispiel aufgezeigt. Radius, Stuttgart 1984. ISBN 3-87173-679-1
 Der Mensch unter dem Schicksal. Studien zur Geschichte, Theologie und Gegenwartsbedeutung der Weisheit (= Beihefte zur Zeitschrift für die Alttestamentliche Wissenschaft. Band 161). Walter de Gruyter, Berlin 1985, ISBN 3-11-010095-9
 Der Gott des Alten Testaments. Theologie des Alten Testaments. Wesen und Wirkung. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1993—2003, ISBN 3-8252-2428-7 in 3 Bänden:
 vol. 1: Grundlegung, 1993. ISBN 3-8252-2024-9 (UTB). ISBN 3-525-03279-X
 vol. 2: Jahwe, der Gott Israels, Schöpfer der Welt und des Menschen, 1998. ISBN 3-8252-2024-9 (UTB) ISBN 3-525-03279-X
 vol. 3: Jahwes Gerechtigkeit, 2003. ISBN 3-8252-2392-2 (UTB) ISBN 3-525-03240-4
 Die alttestamentlichen Apokryphen. Eine Einleitung in Grundzügen. Kaiser / GVH, Gütersloh 2000. ISBN 3-579-02661-5
 mit Gottfried Adam und Otto Merk Einführung in die exegetischen Methoden. Kaiser / GVH, Gütersloh 2000. ISBN 3-579-02651-8; ISBN 3-579-02651-3
 Zwischen Athen und Jerusalem. Studien zur griechischen und biblischen Theologie, ihrer Eigenart und ihrem Verhältnis (= Beihefte zur Zeitschrift für die Alttestamentliche Wissenschaft. Band 320). Walter de Gruyter, Berlin/New York 2003 ISBN 3-11-017577-0
 Jenseits des Nihilismus. Christliche Existenz nach der Postmoderne. Radius, Stuttgart 2004. ISBN 3-87173-292-3
 Weisheit für das Leben. Das Buch Jesus Sirach übersetzt und eingeleitet. Radius, Stuttgart 2005. ISBN 3-87173-313-X
 Das Buch Hiob übersetzt und eingeleitet. Radius, Stuttgart 2006. ISBN 3-87173-363-6
 Der Prophet Jesaja, Kapitel 1-12. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1981 (Altes Testament Deutsch Band 17).
 Des Menschen Glück und Gottes Gerechtigkeit. Studien zur biblischen Überlieferung im Kontext hellenistischer Philosophie. (Tria Corda Band 1), Mohr Siebeck, Tübingen 2007, ISBN 978-3-16-149471-0.
 Weihnachten im Osterlicht. Eine biblische Einführung in den christlichen Glauben, Radius, Stuttgart 2008.
 Gott. Mensch und Geschichte. Studien zum Verständnis des Menschen und seiner Geschichte in der klassischen, biblischen und nachbiblichen Literatur (= Beihefte zur Zeitschrift für die Alttestamentliche Wissenschaft. Band 413). Walter de Gruyter, Berlin/New York 2010, ISBN 978-3-11-022809-0.
 Die Weisheit Salomos übersetzt und eingeleitet. Radius, Stuttgart 2010, ISBN 978-3-87173-906-4.
 als Hrsg.: Dokumente einer Freundschaft in schwieriger Zeit. Hermann Hupfeld und Johann Wolfgang Bickell. Briefwechsel 1832—1848. Hrsg. und mit einer Einleitung versehen (= Veröffentlichungen der Historischen Kommission Hessen. Band XXIII/5). Historische Kommission Hessen, Marburg.

Награды и отличия 
 Офицерский Орден «За заслуги перед Федеративной Республикой Германия».
 Доктор Honoris causa Йенского университета
 Доктор Honoris causa Тартуского университета
 Доктор Honoris causa Зальцбургского университета

Литература 
 Otto Kaiser: Otto Kaiser. In: Sebastian Grätz, Bernd U. Schipper (Hrsg.): Alttestamentliche Wissenschaft in Selbstdarstellungen. Göttingen 2007 ISBN 978-3-8252-2920-7, S. 3-17.

Примечания

Ссылки 
 Литература Отто Кайзера и о нём в каталоге Немецкой национальной библиотеки

Доктора богословия
Доктора философии
Члены Гёттингенской академии наук
Профессора Марбургского университета
Почётные доктора Йенского университета
Почётные доктора Тартуского университета
Почётные доктора Зальцбургского университета
Протестантские богословы
Библеисты Германии
Выпускники Берлинского университета
Выпускники Тюбингенского университета
Участники Второй мировой войны
Награждённые медалью Бёркитта